Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Liam Broady ha sconfitto Zdeněk Kolář con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Dominic Stricker (primo turno)
  Elias Ymer (secondo turno)
  Jurij Rodionov (secondo turno)
  Dennis Novak (quarti di finale, ritirato)

  Jan-Lennard Struff (primo turno) 
  Gijs Brouwer (primo turno) 
  Vít Kopřiva (primo turno) 
  Laurent Lokoli (secondo turno)

Qualificati 

  Daniel Masur (primo turno)
  Jahor Herasimaŭ (secondo turno)
  Julian Ocleppo (primo turno)

  Denis Yevseyev (secondo turno) 
  Ergi Kirkin (secondo turno) 
  Mats Rosenkranz (primo turno)

Wildcard 

  Edas Butvilas (primo turno)
  Vilius Gaubas (primo turno)

  Cem İlkel (semifinale)

Alternate 

  Michael Geerts (primo turno)
  Kacper Żuk (primo turno)

  Mats Moraing (primo turno) 
  Nino Serdarušić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Vitas Gerulaitis Cup 2023